Il doppio del torneo di tennis Busan Open Challenger 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Sanchai Ratiwatana e Sonchat Ratiwatana che hanno battuto in finale Satoshi Iwabuchi e Tasuku Iwami 65-7, 7-61, 6-4.

Teste di serie 

 Jun Kato /  Thomas Shimada (primo turno)
 Marco Chiudinelli /  Alexander Peya (primo turno)

 Lu Yen-Hsun /  Danai Udomchoke (semifinali)
 Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Busan Open Challenger 2004